Europese Democratische Partij, een Europese politieke partij
 Electronic Dream Plant, een Engelse synthesizer-producent
 Energias de Portugal, een Portugees energiebedrijf
 Electronic Data Processing, geautomatiseerde gegevensverwerking